Le Žalgiris Kaunas désigne les différentes sections du club omnisports du Žalgiris Kaunas 
 Basket-ball
 Žalgiris Kaunas (basket-ball)
 Handball
 Žalgiris Kaunas (handball)